Михаил Сомов:
 Сомов, Михаил Михайлович (1908—1973) — советский учёный; руководитель первой Советской Антарктической экспедиции, Герой Советского Союза.
 Сомов, Михаил Павлович (1880—1950) — русский советский ихтиолог, доктор биологических наук, профессор.